Les Malloles és un conjunt d'antigues vinyes abandonades i en part reconvertides en camps de conreu del terme municipal de Castell de Mur, dins de l'antic terme de Guàrdia de Tremp, al Pallars Jussà.

Estan situades al nord de Guàrdia de Noguera, a banda i banda del barranc d'Arguinsola i a prop i a ponent de la via del ferrocarril de la Línia Lleida - la Pobla de Segur. Són al nord dels Escolls i al sud de les Tarteres.

Malloles